Альта (притока Трубежа) — річка, права притока Трубежа.
 Альта — керована ракета.

Муніципалітети

Альто
 Брига-Альта
 Буттільєра-Альта
 Джерола-Альта
 Ольтрессенда-Альта
 Пертіка-Альта
 Фаньяно-Альто
 Цольдо-Альто

Альберо-Альто
 Бренья-Альта
 Пеньямельєра-Альта
 Рібера-Альта
 Уррауль-Альто
 Форміче-Альто

Вега-Альта
 Тоа-Альта
 Трухільйо-Альто

Інше 
 Альта-Верапас — департамент на півночі центральної частини Гватемали
 Альта-Меса — кладовище в місті Пало-Альто, Каліфорнія, США
 Пало-Альто — місто в окрузі Айова, Каліфорнія, США
 Пало-Альто — місто в окрузі Санта-Клара, Каліфорнія, США
 Трентіно-Альто-Адідже — гірська область в північній Італії

Див. також 
 Альтена
 Альт